Rudník steht für:

 Rudník (Myjava), Gemeinde im Okres Myjava, Trenčiansky kraj, Slowakei
 Rudník (Košice-okolie), Gemeinde im Okres Košice-okolie, Košický kraj, Slowakei
 Rudník v Krkonoších (deutsch Hermannseifen), Gemeinde im Okres Trutnov, Tschechien
 Rudník (Jablonka), Bach im Okres Myjava, Slowakei

Siehe auch:
 Rudnik